Austrått hat mehrere Bedeutungen:

 Austrått (Sandnes), ein Stadtteil in Sandnes im Fylke Rogaland, Norwegen
 Name einer norwegischen Fähre, siehe MM62FD EL
 Austrått Idrettslag, ein norwegischer Vielfach-Sportverein aus Sandnes in Rogaland
 Austrått fort bzw. Fort Austrått, ein ehemaliger Küstenfort und heutiges Museum in der Kommune Ørland, Norwegen
 Austrått bzw. Austråttborgen ein Herrensitz in Ørland
 Austråttgården, ein Flur und Bauernhof in Ørland